Un soir au club, le roman de Christian Gailly publié en 2001 et Prix du Livre Inter.
Un soir au club, le film de Jean Achache adapté du roman et sorti en 2009.